Nabillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica napus; 
 el nombre común de la planta Brassica nigra; o
 el nombre común de la planta '''''Lapsana.